Johan Karlsson, född 21 juli 1993, är en svensk bandyspelare som representerar Villa-Lidköping BK sedan 2013-14.

Johan Karlsson är son till förre Villaspelaren Anders "Kalle" Karlsson men har Lidköpings AIK som moderklubb.

Inför säsongen 2013-14 så tog han steget till Villa Lidköping men han skulle lånas tillbaka till Lidköpings AIK om han inte fick spela i Villa. Efter säsongen så skrev han på ett nytt ettårskontrakt med Villa Lidköping

Klubbkarriär

statistik uppdaterad 2014-03-12

Referenser

Svenska bandyspelare
Spelare i Lidköpings AIK
Spelare i Villa Lidköping BK
Idrottare från Lidköping
Födda 1993
Levande personer
Män